Турсос (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Турсос — місто у Швеції, у лені Кальмар.